AASI, akronymet kan henvise til følgende artikler:

 Aalborg Studenternes Idrætsforening – idrætsforening ved Aalborg Universitet.

 Advanced Aerodynamics and Structures Inc – tidliger amerikansk flyproducent.

 Automobile Association of Southern India – indisk interesseorganisation for bilejere.